Ви́ипури:

 Виипури — финнизированное название города Выборг, бывшее официальным в 1917—1940 и 1941—1944 годах.
 (2258) Виипури — астероид в Солнечной системе.